«Челове́к-пау́к» () — американский супергеройский фильм 2002 года режиссёра Сэма Рэйми, снятый по сценарию Дэвида Кеппа и основанный на одноимённом супергерое Marvel Comics. Является первым фильмом трилогии «Человек-паук». Роль Питера Паркера / Человека-паука исполнил Тоби Магуайр; также в фильме сыграли Уиллем Дефо, Кирстен Данст, Джеймс Франко, Клифф Робертсон и Розмари Харрис. Фильм раскрывает историю происхождения Человека-паука и освещает первые дни его супергеройской деятельности. По сюжету, после укуса генетически изменённого паука одинокий гений-подросток Питер Паркер приобретает сверхчеловеческие способности, свойственные настоящим паукам, после чего молодой человек принимает личность борца в маске, противостоящего преступности в Нью-Йорке, столкнувшись с суперзлодеем Зелёным гоблином.

Разработка художественного фильма о Человеке-пауке началась в 1980-ых годах. В разное время режиссёрское кресло занимали Тоуб Хупер, Джеймс Кэмерон и Джозеф Зитов, однако картина попала в производственный ад из-за проблем с финансами и кинолицензией. После того, как разработка фильма была заморожена почти на 25 лет, Columbia Pictures приобрела лицензию на мировой релиз в 1999 году, выкупив права на киноадаптацию персонажа у Metro-Goldwyn-Mayer, вкупе со всеми предыдущими сценариями, написанными Cannon Films, Carolco Pictures и New Cannon. Взяв за основу лишь несколько элементов из приобретённых наработок (различные сценарии Джеймса Кэмерона, Теда Ньюса, Джона Бранкато, Барни Коэном и Джозефа Голдмана), Sony наняла Дэвида Кеппа для создания итогового варианта сценария. На пост режиссёра претендовали Роланд Эммерих, Энг Ли, Крис Коламбус, Барри Зонненфельд, Тим Бёртон, Майкл Бэй, Ян де Бонт, М. Найт Шьямалан, Тони Скотт и Дэвид Финчер, прежде чем выбор студии пал на Сэма Рэйми, который был нанят в 2000 году. Сценарий Кеппа был переписан Скоттом Розенбергом на стадии пре-продакшена и доработан Элвином Сарджентом во время производства. Съёмки фильма проходили в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке с января по июнь 2001 года. Sony Pictures Imageworks отвечала за визуальные эффекты фильма.

Мировая премьера «Человека-паука» состоялась 30 апреля 2002 года в кинотеатре Mann Village, в то время как на всей территории Соединённых Штатов фильм вышел 3 мая 2002 года. Фильм был положительно принят критиками и зрителями, которые похвалили режиссуру Рэйми, актёрскую игру, визуальные эффекты, боевые сцены и саундтрек. «Человек-паук» стал первым фильмом, который преодолел отметку в 100 млн $ за первую неделю проката и имел наибольшие сборы за дебютные выходные, из-за чего был признан самым успешным фильмом по комиксам своего времени. Собрав в общей сложности 825 млн $ по всему миру, он занял 3-е место среди самых кассовых фильмов 2002 года, стал самым кассовым супергеройским фильмом и расположился на 6-ой позиции в списке самых кассовых фильмов в истории в год своего выхода. «Человеку-пауку» приписывают переосмысление современного жанра супергероев, а также концепции летнего блокбастера. Благодаря успеху фильма, Columbia Pictures и Marvel выпустили два сиквела, «Человек-паук 2» (2004) и «Человек-паук 3: Враг в отражении» (2007).

В 2021 году Магуайр и Дефо вновь сыграли своих персонажей в фильме Кинематографической вселенной Marvel (КВМ) «Человек-паук: Нет пути домой», который раскрыл концепцию Мультивселенной и связал трилогию Рэйми с КВМ.

Сюжет 
Во время школьной учебной экскурсии старшеклассник Питер Паркер посещает генетическую лабораторию Колумбийского университета, куда также приходят его лучший друг Гарри Озборн и одноклассница Мэри Джейн Уотсон, к которой Питер испытывает безответные романтические любовные чувства. В какой-то момент его кусает генетически модифицированный «супер-паук», после чего Питер возвращается домой, где ему становится хуже. Тем временем отец Гарри Норман Озборн, учёный, основатель и владелец компании «Oscorp», пытается заключить важный государственный контракт. Из-за сжатых сроков он ставит на себе научный эксперимент с использованием химического газового вещества, которое повышает характеристики его тела, но в то же время вызывает безумие, из-за чего Озборн убивает своего ассистента.
 
На следующий день Питер обнаруживает, что он перестал быть близоруким и обрёл своего рода паучьи способности. Он получил возможность стрелять паутиной из запястий, а его рефлексы обострились до сверхчеловеческого уровня, вкупе со сверхчеловеческой скоростью и силой, а также улучшенным восприятием. Проигнорировав наставления своего дяди Бена о том, что «с большой силой приходит большая ответственность», Питер решает произвести большое впечатление на Мэри Джейн с помощью нового автомобиля. Он участвует в подпольных боях без правил, чтобы получить большой денежный приз, и выигрывает свой первый матч, однако промоутер платит ему лишь малую часть оговоренной суммы. Когда грабитель грабит офис промоутера, Питер не останавливает его из мести. Через несколько минут он обнаруживает, что Бен был убит из пистолета, человеком, угнавшим его машину. Питер преследует угонщика, которым оказывается тот самый грабитель, которому он позволил убежать. Угонщик пытается скрыться, однако из-за собственной неосторожности выпадает из окна и умирает. Между тем, сошедший с ума Норман саботирует демонстрацию конкурента «Oscorp» в лице «Quest Aerospace» и убивает его участников.

После окончания школы, Питер начинает использовать свои новообретённые способности для борьбы с преступностью, надев костюм из спандекса и создав альтер эго супергероя Человека-паука. Главный редактор газеты Daily Bugle Джей Джона Джеймсон нанимает Питера в качестве внештатного фотографа, поскольку тот. оказывается единственным человеком, кому удалось изготовить чёткие фотографии Человека-паука. Узнав, что совет директоров «Oscorp» планирует лишить его руководства компанией, чтобы впоследствии продать её «Quest», Норман убивает своих коллег. Джеймсон нарекает таинственного убийцу «Зелёным гоблином».

Зелёный Гоблин предлагает Человеку-пауку объединиться, однако Питер шутливо отказывается. В результате последовавшего за этим решением сражения последний получает ножевое ранение. Тётя Питера Мэй приглашает Мэри Джейн, Гарри и Нормана на ужин в честь Дня благодарения. Во время ужина Норман замечает рану Питера и раскрывает его секрет. Придя к выводу, что единственный способ победить Питера — напасть на дорогих ему людей, Норман совершает покушение на Мэй, после которого её госпитализируют.

Состоящий в отношениях с Мэри Джейн Гарри видит, как та держит Питера за руку, чтобы утешить его, и осознаёт, что та тем самым проявляет свои чувства. Опустошённый Гарри говорит отцу, что Питер любит Мэри Джейн, неосознанно раскрывая самую большую слабость Человека-паука. Норман захватывает в заложники Мэри Джейн и полный детей трамвай на острове Рузвельта, неподалёку от моста Куинсборо. Он ставит Питера перед выбором, одновременно сбросив Мэри Джейн и трамвайный вагон. Тем не менее, Питеру удаётся спасти всех, однако затем Норман забрасывает его в заброшенное здание и жестоко избивает. Когда Гоблин заявляет о своём намерении убить Мэри Джейн, Питер восстанавливает свои силы и одерживает верх. Норман раскрывается Питеру и просит прощения, в тайне активируя свой глайдер, чтобы пронзить Питера в спину насквозь. Благодаря своему паучьему «чутью», Питер уклоняется от атаки и глайдер врезается в тело Нормана, пронзая его тело насквозь. Норман умоляет Питера не говорить Гарри, что это он был Зелёным гоблином, после чего умирает. Питер приносит тело Нормана обратно в дом Озборна, однако его замечает Гарри, и, полагая, что Человек-паук убил его отца, наставляет на него пистолет, прежде чем тот успевает скрыться.

На похоронах Нормана Гарри клянётся жестоко отомстить Человеку-пауку, которого он считает ответственным за смерть своего отца, а Мэри Джейн признаётся Питеру, что любит его. Понимая, что узнав тайну его личности враги Человека-паука доберутся до его близких, Питер отвергает Мэри Джейн и предлагает ей остаться друзьями. Уходя, Питер вспоминает наставления Бена и принимает свой путь в качестве супергероя Человека-паука.

Роли исполняют и дублируют 

Тоби Магуайр — Питер Паркер / Человек-паук:Социально неадаптированный одарённый ученик средней школы. После укуса генетически модифицированного паука он приобретает паучьи способности, включая суперсилу, улучшенные рефлексы, «паучье чутьё», которое предупреждает его о надвигающейся опасности, возможность карабкаться по стенам и стрелять паутиной (в отличие от комиксов, где он использует веб-шутеры). Столкнувшись с личной трагедией он решает использовать свои новообретённые силы для борьбы с преступностью и несправедливостью как Человек-паук.
Русский дубляж — Евгений Иванов.
Уиллем Дефо — Норман Озборн / Зелёный гоблин:Учёный и генеральный директор «Oscorp», который тестирует на себе незавершённый аппарат по увеличению силы, что приводит к формированию зловещей альтернативной личности в его голове. Позже он становится суперзлодеем, используя высокотехнологичные броню и снаряжение «Oscorp», такие как оснащённый оружием глайдер и гранаты в форме тыквы. СМИ называют его альтер эго «Зелёным гоблином». Норман становится врагом Человека-паука после того, как тот отказывается присоединиться к нему, и неоднократно пытается навредить ему. По иронии судьбы, он хорошо относится к Питеру и считает себя своего рода отцом для молодого человека, игнорируя при этом своего собственного сына Гарри. 
Русский дубляж — Валерий Кухарешин.
Кирстен Данст — Мэри Джейн «ЭмДжей» Уотсон:Возлюбленная Питера, к которой он испытывает безответные чувства с шести лет. Выросшая в доме с жестоким отцом девушка стремится стать актрисой, однако, после окончания школы устраивается на работу официанткой в закусочной, стыдясь рассказать об этом свою парню Гарри. Впоследствии у неё развиваются чувства к Питеру, после того, как молодые люди проводят больше времени вместе, а также к его альтер эго Человеку-пауку, когда супергерой неоднократно спасает её.
Русский дубляж — Елена Шульман.
Джеймс Франко — Гарри Озборн:Лучший друг и сосед Питера по квартире, парень Мэри Джейн и сын Нормана, который завидует Питеру из-за того, что отец отдаёт предпочтение ему. Прежде чем сыграть Гарри, Франко пробовался на роль Человека-паука.
Русский дубляж — Владимир Маслаков.
Клифф Робертсон — Бен Паркер:Муж Мэй Паркер и дядя Питера, уволенный электрик, который пытается найти новую работу. Он был убит угонщиком, которого Питер ранее отказался остановить, незадолго до этого передав племяннику его будущее кредо: «с большой силой приходит большая ответственность».
Русский дубляж — Геннадий Богачёв.
Розмари Харрис — Мэй Паркер:Жена Бена Паркера и тётя Питера.
Русский дубляж — Елена Ставрогина.

Дж. К. Симмонс исполнил роль Джея Джоны Джеймсона, главного редактора газеты Daily Bugle со скверным характером, считающего Человека-паука преступником. Рон Перкинс сыграл ведущего учёного «Oscorp» доктора Мендель Штромм, в то время как Джерри Бекер и Джек Беттс появились в фильме в качестве членов совета директоров компании в лице Максимилиана Фаргаса и Генри Балкана. Стэнли Андерсон перевоплотился в генерала Слокама, а Джим Уорд — в координатора проекта. Джон Пэкстон сыграл Бернарда, дворецкого семьи Озборнов. Джо Манганьелло сыграл школьного хулигана Флэша Томпсона, а Салли Ливингстон — Лиз Аллан. Билл Нанн, Тед Рэйми и Элизабет Бэнкс изобразили на экране сотрудников Daily Bugle — редактора Джозефа «Робби» Робертсона, помощника Хоффмана и секретаршу Бетти Брант. Майкл Пападжон сыграл «угонщика автомобиля», человека, убившего Бена Паркера. Давний коллега режиссёра Брюс Кэмпбелл выступил в роли ведущего на борцовском ринге. Сам Сэм Рэйми появился в фильме за кадром, бросая в Питера Паркера попкорн, когда юноша выходит на арену, чтобы сразиться с Молотом Магро, роль которого исполнил профессиональный рестлер Рэнди Сэвидж, в то время как другой рестлер Скотт Л. Шварц воплотил на экране персонажа Джека Мёрдока, которого по сюжету уносят на носилках. Со-создатель Человека-паука Стэн Ли появляется в качестве камео во время битвы между Человеком-пауком и Зелёным гоблином на Всемирной ярмарке Единства на Таймс-сквер, спасая молодую девушку от падающих обломков.

Октавия Спенсер сыграла регистраторшу на подпольных боях без правил. Изначально Рэйми предложил роль Тиге Нотаро, однако Спенсер обошла её на прослушивании. Певица в жанре R&B Мэйси Грей сыграла саму себя на Всемирной ярмарке единства. Люси Лоулесс появилась в фильме в небольшой роли девушки-панка, которая сказала: «Парень с восемью руками... звучит жарко». Она согласилась принять участие в проекте в качестве одолжения своему мужу, создателю сериала «Зена — королева воинов» Робу Таперту, который продюсировал шоу вместе с Рэйми. Актёр Джонни Три Нгуен был одним из каскадёров в этом фильме. Кикбоксер Бенни «Реактивный» Уркидес сыграл одного из хулиганов, напавших на Мэри Джейн. Комик Джим Нортон исполнил роль водителя грузовика, который неблагоприятно высказался о Человеке-пауке. Р. К. Эвербек должен был появиться в качестве Эдди Брока, однако сцена с его участием была вырезана из итоговой версии картины. Брок, в конечном итоге, появился в фильме «Человек-паук 3: Враг в отражении», сыгранный Тофером Грейсом. К.К. Доддс сыграл Симкинса, Скотт Шпигель морского офицера, а Ларри Джошуа — промоутера, обманувшего Питера с выигрышем.

Производство

Разработка 
В начале 1980-х годов Marvel Comics провела переговоры с различными кинопродюсерами о создании фильма о самом популярном персонаже комиксов компании — Человеке-пауке. Продюсер Роджер Корман был первым среди держателей опциона на права, которые позволяли снимать фильмы про Человека-паука, и начал производство картины под эгидой Orion Pictures. Со-создатель Человека-паука Стэн Ли получил приглашение написать сценарий к проекту, в котором должны были освещаться проблемы Холодной войны, а Доктор Осьминог являлся главным злодеем. Производство фильма не состоялось, так как Корман и Ли не смогли договориться о размере бюджета. Впоследствии Менахемом Голаном и Йорамом Глобусом из The Cannon Group приобрели права на производство фильма за 225 000 $. Продюсеры ничего не знали о персонаже как таковом и ничего не знали о его предыстории, из-за чего ошибочно воспринимали его как оборотня. Создатель телесериала «За гранью возможного» Лесли Стивенс был нанят для написания сценария, в основе которого лежала ошибочная концепция. По задумке Стивенса, фотограф Питер Паркер был подопытным экспериментом безумного учёного, превратившего молодого человека в человекоподобного тарантула. Постановщик фильмов «Техасская резня бензопилой 2» и «Пришельцы с Марса» Тоуб Хупер должен был срежиссировать картину. Стэну Ли не понравилось выбранное студией направление для фильма, в связи с чем он потребовал переработать сценарий, сделав его ближе к исходному материалу.

К 1985 году Тед Ньюс и Джон Бранкато написали новый сценарий фильма. В этой версии Питер Паркер получил паучьи способности из-за циклотронного эксперимента. Доктор Осьминог, первоначально являющийся наставником Паркера, выступал главным злодеем. Барни Коэн был приглашён к участию в проекте для добавления в сценарий большего количества юмора, экшен-сцен, а также доработки образа антагониста. В качестве режиссёра Cannon наняла Джозефа Зито, ранее снявшего для студии прибыльный фильм «Вторжение в США». В то время как Cannon рассматривала на роль Питера Паркера / Человека-паука Тома Круза, Зито хотел поработать с актёром и каскадёром Скоттом Левой, который когда-то сыграл Человека-паука в рекламе для Marvel. Боб Хоскинс мог сыграть Доктора Осьминога, а Лорен Бэколл и Кэтрин Хепберн претендовали на роль тёти Мэй. Стэн Ли выразил желание сыграть Джея Джону Джеймсона. Первоначальный бюджет фильма с предварительным названием «Человек-паук: В кино» варьировался от 15 до 20 млн $. Вслед за разгромными отзывами и кассовым провалом картин «Супермен 4: В поисках мира» и «Властелины вселенной», которые были спродюсированы Cannon, бюджет фильма про Человека-паука был сокращён до 7 млн $. Джозеф Зито не хотел идти на компромисс и покинул пост режиссёра. Его заменил Альберт Пюн, который согласился снять фильм с меньшим бюджетом. Проект был отменён после того, как Pathé приобрела Cannon, а Голан ушёл из студии.

Голан расширил свой опцион на франшизу во время пребывания в должности генерального директора 21st Century Film Corporation. К 1989 году Голан попытался возродить проект, взяв за основу оригинальный сценарий и раскадровки Cannon. Чтобы увеличить бюджет предстоящего фильма он продал телевизионные права на «Человека-паука» Viacom, права на его выпуск на VHS в США — студии Columbia Pictures, а права на кинотеатрельный релиз перешли в распоряжение Carolco Pictures, которая привлекла к написанию сценария и режиссуре Джеймса Кэмерона. Ранее Кэмерон провёл переговоры со Стэном Ли о постановке фильма о Людях Икс, однако затем Ли убедил Кэмерона переключиться на Человека-паука. Кэмерон связался с руководством Carolco в 1993 году и представил более мрачное видение персонажа. Помимо ориджина Человека-паука в фильме планировалось показать переосмысление его классических злодеев, Электро и Песочного человека. Первый изображался как маниакальный бизнесмен по имени Карлтон Стрэнд, в то время как второй был личным телохранителем Стрэнда по имени Бойд. В интерпретации Кэмерона также присутствовала ненормативную лексику и сцена секса Человека-паука и Мэри Джейн Уотсон на вершине Бруклинского моста. Carolco утвердил бюджет фильма в размере 50 миллионов $, однако его производство долго откладывалось, поскольку Голан подал в суд на Carolco за попытку снять фильм без его участия. На тот момент Кэмерон едва завершил работу над картиной «Правдивая ложь» для студии 20th Century Fox. Последняя рассматривала возможность приобретения прав на «Человека-паука» для Кэмерона, однако сделка с Carolco так и не состоялась. В конечном итоге Джеймс Кэмерон отказался от проекта и приступил к работе над «Титаником». В интервью 1997 года для The Howard Stern Show Кэмерон заявил, что звезда «Титаника» Леонардо Ди Каприо рассматривается на главную роль в «Человеке-пауке». Среди других претендентов были Чарли Шин и Эдвард Фёрлонг. В 1995 году Metro-Goldwyn-Mayer приобрела 21st Century Film Corporation, а также предыдущие версии сценария «Человека-паука». Затем MGM подала в суд на Viacom, Sony Pictures и Marvel с целью признать все старые соглашения по продаже прав на «Человека-паука» недействительными. В следующем году 21st Century, Carolco и Marvel подали заявление о банкротстве.

Ни одна киностудия не проявила интереса к фильму о Человеке-пауке после разгромного приёма «Бэтмена и Робина» в 1997 году, не воспринимая фильмы о супергероях всерьёз и имея представление о том, что «комиксы были для детей». Тем не менее, выпуск «Блэйда» от New Line Cinema в 1998 году и разработка картины «Люди Икс» студией 20th Century Fox убедили некоторые студии, что персонаж Marvel «сможет вытянуть фильм». После финансовой реорганизации в 1998 году Marvel заявила об окончании срока действия опциона Менахема Голана, что привело к возвращению прав на персонажа. Затем Marvel продала права на постановку фильма Sony Pictures Entertainment, материнской компании Columbia Pictures, за 7 млн $. Сделка вступила в силу в марте 1999 года.

MGM объявила, что намерена воспользоваться найденной её юристами лазейкой, позволяющей ей снять собственный фильм про «Человека-паука», в основе которого будет лежать сценарий Кэмерона. Sony, в свою очередь, пригрозила разработкой альтернативной франшизы про Джеймса Бонда, поскольку студия владела правами на экранизацию романов «Казино „Рояль“» и «Шаровая молния». В конечном итоге, в марте 1999 года Sony обменяла права на экранизацию «Казино „Рояль“» на все существующие сценарии «Человека-паука», тем самым начав производство картины.

В апреле 1999 года Sony Pictures, несмотря на приобретение различных вариантов сценария к фильму «Человек-паук», ограничилась использованием «материала Кэмерона», состоящего из нескольких сценариев и 45-страничный режиссёрский сценарий самого Кэмерона. Тем не менее, студия заявила, что не собирается нанимать Кэмерона для работы над фильмом, а его сценарий не будет использован. Потенциальными кандидатами на пост режиссёра выступили Роланд Эммерих, Энг Ли, Крис Коламбус, Барри Зонненфельд, Тим Бёртон, Майкл Бэй, Ян де Бонт, М. Найт Шьямалан, Тони Скотт и Дэвид Финчер. Тем не менее, большинство из них не акцентировали внимания на сюжете фильма. Финчер не хотел раскрывать историю происхождения персонажа, вместо этого отдавая предпочтение сюжетной арке The Night Gwen Stacy Died, однако получил отказ от студии. Коламбус приступил к работе над картиной «Гарри Поттер и философский камень». Бёртон не выразил интереса, назвав себя «парнем из DC» на основе своих предыдущих работ —  «Бэтмен» и «Бэтмен возвращается» Amy Pascal's choice for director was Sam Raimi.. Кандидатуру Сэма Рэйми одобрила Эми Паскаль. В январе 2000 года Рэйми был назначен режиссёром фильма, премьера которого была назначена на лето 2001 года. В юности он увлекался комиксами, а его любовь к Человеку-пауку принесла постановщику работу. Агент Рэйми Джош Донен предупредил его, что он является одним из наименее популярных кандидатов Sony, из-за чего, во время встречи с Паскаль, продюсером Лорой Зискин, Джоном Кэлли, главой Marvel Studios Ави Арадом и исполнительным продюсером Мэттом Толмаком Рэйми аргументировал, почему он станет идеальным режиссёром для проекта в течение одного часа, после чего резко закончил свою презентацию, зная об отсутствии интереса к его персоне у присутствующих.

При написании первого чернового сценария Дэвид Кепп руководствовался работой Кэмерона, дословно воспроизводя некоторые моменты. По задумке Кеппа Питер Паркер должен был получить свой супергеройский костюм по истечение 45 минут хронометража, чтобы растянуть историю происхождения персонажа, а Питер и Мэри Джейн не должны были стать парой в завершении фильма, поскольку сценарист счёл такой финал более романтичным. В версии Кэмерона антагонистами выступали Электро и Песочный человек. Переписывая сценарий, Кепп остановил свой выбор на Зелёном гоблине, в то время как вторичным антагонистом должен был выступить Доктор Осьминог. Находя возможную сюжетную линию отца и сына между Норманом Озборном и Питером Паркером более интересной, Рэйми принял решение удалить Доктора Осьминога из фильма. В июне студия «Columbia» наняла Скотта Розенберга, чтобы переписать сценарий Кеппа. Неизменным элементом каждой версии сценария оставалась органическая паутина Человека-паука, идея, впервые предложенная Кэмероном. Опасаясь приостановки неверия со стороны зрителей, что Питер мог бы самостоятельно изобрести механические веб-шутеры, Рэйми решил оставить органическую паутину.

Розенберг вычеркнул Доктора Осьминога из сценария и написал несколько дополнительных экшн-сцен. Рэйми чувствовал, что добавление третьей истории происхождения слишком усложнит фильм. Из окончательного варианта сценария были исключены сцены со спасением Человеком-пауком Максимилиана Фаргаса, исполнительного директора Озкорпа, прикованного к инвалидной коляске, а также с предотвращением ситуации с заложниками на поезде. Перед началом производства, Зискин наняла своего мужа Элвин Сарджент для доработки диалогов, в частности между Питером и Мэри Джейн. Columbia предоставила Гильдии сценаристов США список из четырёх людей, работавших над сценарием «Человека-паука»: Розенберга, Сарджента и Джеймса Кэмерона, каждый из которых добровольно отказался от упоминания в титрах наряду с четвёртым автором, Дэвидом Кеппом.

Кастинг 
Создатели фильма не хотели, чтобы роль главного героя исполнил «слишком высокий или красивый как Кристофер Рив актёр». По их мнению он, тем не менее, должен был обладать «сердцем и душой», чтобы зрители могли ассоциировать себя с персонажем. Студия рассматривала Леонардо Ди Каприо, Фредди Принца-младшего, Криса О’Доннелла, Джуда Лоу, Криса Клейна, Уэса Бентли и Хита Леджера. Стэн Ли видел в этой роли Джона Кьюсака. Ди Каприо был кандидатом Кэмерона в 1995 году. Рэйми пошутил, что Принцу «даже не разрешили бы купить билет на просмотр этого фильма». Студия обратилась к Лоу с предложением принять участие в проекте. В то время как Паскаль и её коллеги добивались участия Леджера, сам Рэйми провёл переговоры с Бентли, но ни разу не встречался с Ди Каприо и Леджером. Ко всему прочему, на роль Человека-паука претендовали Скотт Спидмен, Джей Родан и Джеймс Франко, который в итоге получил роль Гарри Озборна. Среди кандидатов также был Джо Манганьелло, в конечном итоге сыгравший хулигана Юджина «Флэша» Томпмсона. Магуайр получил роль Питера Паркера в июле 2000 года, будучи основным кандидатом Рэйми, которому понравилась его актёрская игра в фильме «Правила виноделов». Изначально студия сомневалась в привлечении Магуайера, так как тот не вписывался в ряды «титанов с зашкаливающим адреналином», однако во время прослушивания актёру удалось произвести впечатление на руководство студии. Его гонорар составил примерно от $3 до $4 млн, с более высоким окладом в потенциальных сиквелах. В течение нескольких месяцев, для улучшения телосложения, Магуайр занимался с тренером по физической подготовке, инструктором йоги, мастером боевых искусств и специалистом по скалолазанию. Кроме того, актёр изучал пауков и работал с канатоходцем, чтобы имитировать движения арахнидов, а также сидел на особой диете, стараясь быть избирательным в пище будучи вегетарианцем. 

На роль Нормана Озборна / Зелёного гоблина претендовали такие актёры как: Николас Кейдж, Джейсон Айзекс, Джон Малкович и Джим Керри, однако все они отказались от роли. В ноябре 2000 года стало известно, что персонажа сыграет Уиллем Дефо. В интервью для Vanity Fair Дефо рассказал, что пробы на роль состоялись в его гостиничном номере, когда он работал над другим фильмом в Испании, а сам он решил принять участие в проекте поскольку на тот момент «фильмы по комиксам были необычным явлением», несмотря на сомнения со стороны некоторых его друзей. Дефо настаивал на ношении неудобного костюма, так как чувствовал, что каскадёр не сможет передать необходимый язык тела антагониста. Состоящий из 580 деталей костюм надевался за полчаса.

Кейт Босворт пробовалась на роль Мэри Джейн Уотсон. На роль также претендовала Элизабет Бэнкс, однако продюсер Лора Зискин назвала её чересчур «зрелой» для этой героини, и вместо этого актриса сыграла Бетти Брант. Кейт Хадсон отказалась от предложения студии. Среди других кандидаток были Элайза Душку, Мена Сувари и Хайме Кинг. До того, как Рэйми выбрал Кирстен Данст, он видел в роли Мэри Джейн Алисию Уитт. По словам Данст, она решила пройти прослушивание узнав, что роль Питера Паркера / Человека-паука исполнит Тоби Магуайр, из-за чего фильм не казался ей простым блокбастером. Данст получила роль за месяц до начала съёмок на прослушивании в Берлине

Джонатан Кимбл Симмонс был выбран на роль Джей Джоны Джеймсона, узнав о своём назначении от фаната Человека-паука, который прочитал новость об утверждении Симмонса на роль на фанатском сайте за три часа до того, как с актёром связался его агента, подтвердивший решение студии. Несмотря на давний интерес Стэна Ли к роли Джеймсона, создатели фильма посчитали, что тот был слишком стар, чтобы убедительно сыграть эту роль, а Ли, в свою очередь, поддержал выбор в пользу Симмонса, согласившись, что Симмонс справился с задачей лучшем, чем он сам.

Хью Джекман, сыгравший Логана / Росомаху в серии фильмов о Людях Икс, рассказал в сентябре 2013 года, что ему предложили вернуться к роли Росомахи в фильме либо в качестве шутки, либо в формате простого камео. Тем не менее, когда Джекман прибыл в Нью-Йорк, чтобы отснять сцену, студии пришлось отказаться от услуг актёра, поскольку создателям фильма не удалось получить костюм, который Джекман носил в «Людях Икс».

Съёмки 
После окончания кастинга съёмочный период «Человека-паука» должен был начаться в ноябре 2000 года в Нью-Йорке и в павильонах Sony. Премьера картины была намечена на ноябрь 2001 года, однако Sony перенесла её на 3 мая 2002 года из-за затянувшегося постпродакшна.

Основные съёмки стартовали 8 января 2001 года в городе Калвер-Сити, штат Калифорния. Из-за терактов 11 сентября 2001 года часть сцен подверглась пересъёмке, а некоторые изображения Башен-близнецов были стёрты с плёнки при помощи цифровой техники. Павильон 29 был перестроен в дом Паркеров в Форест-Хилс, а в Павильоне 27 снимались сцены сражения между Пиотером Паркером и Молотом Магро. Также в Павильоне 27 был выстроен комплекс Таймс-сквер, в котором состоялось первое противостояние Человека-паука и Зелёного гоблина, представляющий собой трёхэтажное здание с отколовшейся частью балкона. Элементы этой сцены снимались в городе Дауни, штат Калифорния. 6 марта, во время столкновения модифицированного под строительный кран вилочного погрузчика со строительной люлькой, погиб 45-летний строитель Тим Холкомб. Калифорнийский отдел безопасности и гигиены труда оштрафовал Sony на 58 805 $.

В Лос-Анджелесе съёмки проходили в Музее естественной истории (ставшего лабораторией Колумбийского университета, где Паркер получил свои силы после паучьего укуса), здании Pacific Electricity Building (офисы Daily Bugle) и Особняке Грейстоун (где снимались интерьеры дома Нормана Озборна). В апреле со съёмочной площадки были украдены 4 костюма Человека-паука, и Sony назначила вознаграждение в размере 25 000 $ за их возвращение. Костюмы были возвращены Sony 18 месяцев спустя, а виновниками оказались бывший охранник киностудии и его сообщник. В Нью-Йорке съёмки проходили в течение двух недель, охватив такие места, как Мост Куинсборо, экстерьеры Мемориальной библиотеки Колумбийского университета и Нью-Йоркскую публичную библиотеку, а также сад на крыше Рокфеллеровского центра. Съёмочная группа вернулась в Лос-Анджелес, после чего съёмки завершились в июне 2001 года. Флэтайрон-билдинг изображалось как здание Daily Bugle.

Дизайн костюмов 

Перед утверждением итогового варианта костюма Зелёного гоблина из фильма 2002 года, его головной убор первоначально представлял собой аниматронную маску, созданную Amalgamated Dynamics. Дизайн маски более походил на образ Гоблина из первоисточника, чем тот, что выбрала студия, и позволял носителю передать полный спектр эмоций. Тем не менее, от маски отказались ещё до того, как был выбран актёр для роли. Вместо неё для фильма был изготовлен статический шлем, так как аниматронная концепция показалась «слишком жуткой» руководителями студии и требовала больших технических затрат. По мнению Дефо создатели фильма намеревались придать персонажу более пугающий, нежели нелепый вид, что привело к появлению передовой брони «Oscorp». В то же время аниматронная «маска в стилистике Хэллоуина» актёру показалась «глупой».

Несмотря на то, что костюм Человека-паука из фильма во многом основывался на версии из комиксов, было разработано множество его версий. Любимая концепция художника по костюмам Джеймса Ачесона включала нанесение красной эмблемы поверх чёрного костюма. Другой образец, впоследствии ставший итоговым, нёс в себе увеличенный логотип на груди и красные полосы, проходящие по бокам ног. Магуайр носил облегающее трико, покрытое прослойкой из вещества, подчёркивающего его мускулатуру. Костюм создавался как единое целое, включая маску. Под маской лицо актёра охватывала твёрдая оболочка, предназначенная для придания голове лучшей формы в кадре, а также для того, чтобы маска плотно прилегала к лицу, оставаясь комфортной для человека под ней. В сценах, где было показано лицо Магуайра использовалась вариация костюма со съёмной маской. Паутина, которой был украшен костюм, создавалась с помощью компьютера, а глазные линзы маски имели зеркальное покрытие.

Визуальные эффекты 
В мае 2000 года Sony наняла специалиста по визуальным эффектам Джона Дайкстру. Он убедил Рэйми сгенерировать многие экшен-сцены на компьютере, поскольку часть из них было невозможно поставить при реальной съёмке. В своих предыдущих фильмах Рэйми использовал более традиционные спецэффекты и многое узнал о компьютерной графике во время производства «Человека-паука». Режиссёр приложил множество усилий при разработке сцен с раскачиванием Человека-паука на паутине, описав данные сцены как «балет в небе». Сложность подобных эпизодов привела к увеличению бюджета с первоначально утверждённых 70 млн $ до 100 млн $. Съёмки усложнялись из-за индивидуальных цветовых гамм ведущих персонажей, поэтому экшен-сцены с Человеком-пауком снимались на фоне зелёного экрана, в то время как сцены с Зелёным гоблином — напротив синего. Совместная съёмка обоих персонажей могла привести к исчезновению одного из них в зависимости от окраски хромакея.  

По словам Дайкстры, наибольшая сложность при создании костюма заключалась в том, что его носитель терял подвижность и харизму. Ввиду закрытости глаз и рта актёру приходилось прибегать к языку тела, чтобы демонстрировать эмоции. Рэйми хотел передать сущность Человека-паука как «переход, который происходит между юношей, переживающим период полового созревания, и супергероем». Дайкстра отметил, что члены его команды аниматоров испытывали сложности при создании компьютерной модели Человека-паука, получив указание показать Человека-паука реальным и больше похожим на человека. Когда двум руководителям студии показали кадры сгенерированного на компьютере персонажа, те подумали, что перед ними исполняющий трюки Тоби Магуайр. Кроме того, команде Дайкстры пришлось скомпоновать районы Нью-Йорка и заменить каждый автомобиль на кадрах цифровыми моделями. Рэйми не хотел, чтобы кино целиком и полностью походило на анимацию, поэтому ни один из кадров не был на 100% сгенерирован на компьютере.

Музыка 

Музыка к фильму была написана американским композитором Дэнни Эльфманом. Саундтрек сочетает в себе традиционную оркестровку, этническую перкуссию и электронные элементы. Его отличительные этнические характеристики приписываются Эльфману, который провёл год в Африке, изучая его уникальную перкуссию.

Релиз

Маркетинг 

После терактов 11 сентября 2001 года Sony отказалась от идеи тизер-постеров, на которых крупным планом изображался Человек-паук, в то время как в линзах маски супергероя отражались Башни-близнецы Всемирного торгового центра. В том же году был выпущен первоначальный тизер-трейлер фильма, в котором совершившая ограбление банка группа грабителей отступала на вертолёте Eurocopter AS355 Twin Squirrel, в конечном итоге угодившем в паутину Человека-паука, размещённой между башнями-близнецами. Этот трейлер был показан на киносеансах фильмов «Парк юрского периода III» , «Американский пирог 2», «Последняя фантазия: Духи внутри» и «Планета обезьян». По словам представителей Sony, в трейлере не было кадров из самого фильма. И трейлер, и постер более не рекламировали фильм после терактов, однако весь материал сохранился в Интернете. В ноябре 2001 года были представлены новые тизер-постеры с изображением Человека-паука и Зелёного гоблина. Выход нового трейлера состоялся 13 декабря 2001 года во время трансляции реалити-шоу «Остров искушений». Шесть дней спустя он был показан в кинотеатрах перед началом фильма «Властелин колец: Братство Кольца». По заверению Рэйми сцена с ограблением изначально присутсововала в фильме, однако была вырезана из-за терактов во Всемирном торговом центре. 27 марта 2002 года в сети состоялась премьера ещё одного трейлера «Человека-паука», после чего, два дня спустя, он был показан в кинотетрах во время сеансов фильмов «Комната страха» и «Новичок».  

В рамках продвижения картины, Sony сотрудничала с компанией CKE Restaurants, которая выпускала детские игрушки по фильму в ресторанах Hardee’s и Carl’s Jr.. Начиная с апреля 2002 года, заведения предоставляли покупателям возможность приобрести три различных коллекционных стакана, а также фигурку Человека-паука, которую можно было прикрепить к антенне автомобильного радиоприёмника. Месяц спустя, в мае, в «Крутых комбо для детей» стали доступны фигурки Человека-паука и его заклятого врага Зелёного гоблина. Затем KFC последовала примеру других сетей ресторанов быстрого питания, выпустив свои собственные тематические игрушки по фильму, которые продавались на территории заведений, расположенных в Соединённом Королевстве. Среди других рекламных партнёров были Dr Pepper, Hershey’s, Kellogg’s и Reebok.

Рейтинг 
В США MPAA едва не присвоила фильму рейтинг «R» из-за жестокой финальной битвы между Человеком-пауком и Зелёным гоблином, из-за чего сцену пришлось смягчить. В конечном итоге картина получила рейтинг «PG-13» за «демонстрацию насилия и экшн». Прежде чем фильм вышел в британский прокат в июне 2002 года BBFC присвоил ему рейтинг «12». Из-за популярности Человека-паука среди детей младшего возраста данное решение вызвало много споров. BBFC отстаивала своё решение, утверждая, что фильму можно было присвоить рейтинг «15». Несмотря на это, окружные советы Северного Норфолка и Брекленда в Восточной Англии изменили его на «PG», обозначив как «PG-12». В конце августа BBFC переосмыслила своё решение до «12A», в результате чего Sony перевыпустила фильм.

Выход на носителях 
Выход «Человека-паука» на DVD и VHS в США и Австралии состоялся 1 ноября 2002 года, тогда как в Великобритании картина вышла на цифровых носителях 25 ноября 2002 года. В первый день релиза было продано более 7 миллионов копий DVD. По состоянию на 2022 год, он является рекордсменом по количестве проданных копий DVD среди фильмов с живыми актёрами. Этот фильм оставался рекордсменом по количеству проданных DVD за один день вплоть до релиза мультфильма «В поисках Немо» в 2003 году. Всего за несколько дней было продано свыше 11 миллионов копий DVD, что позволило «Человеку-пауку» обогнать «Корпорацию монстров» и установить рекорд среди всех предыдущих DVD-релизов. В то время как общее количество проданных VHS насчитывало 6,5 миллионов копий, «Человек-паук» стал одним из самых продаваемых фильмов с живыми актёрами на DVD: было продано более 19,5 млн копий. Этот DVD-релиз на двух дисках был представлен в широкоэкранном (соотношение сторон 1,85:1) и полноэкранном (со специально переработанным соотношением сторон 1,33:1, цифровым мастерингом оригинальной версии и улучшенного самими создателями фильма разрешения без вырезания частей кадра с помощью панорамирования и сканирования) форматах. Среди дополнительных материалов на первом диске присутствовали: комментарии, файлы персонажей, маркетинговая реклама с музыкальными клипами, телевизионные ролики и трейлеры, всплывающие факты о плетении паутины, функция «паучьего чутья», при которой  значок Человека-паука появляется при отключении субтитров, а также многое другое. На второй диске был записан специальный выпуск HBO под названием «Создание „Человека-паука“», «Эволюция „Человека-паука“», отрывки, кинопробы,  спецвыпуск E! под названием «Spider-Mania» и прочее. Оба диска содержали функции DVD-ROM, такие как обратный отсчёт до «Человека-паука 2» , запись собственного комментария и игра от Activision.  

Американские телевизионные права на фильм (Fox, TBS / TNT) были проданы за 60 млн $. Совокупный объём продажи игрушек составил около 109 млн $. К июлю 2004 года выручка от продаж DVD в Америке составила 338,8 млн $, а доход от продаж VHS — 89,2 миллиона $. По состоянию на 2006 год общий доход фильма составил 1,5 млд $ от кассовых сборов и домашнего видео (продажи и прокат), а также ещё 880 млн $ от телевидения (плата за просмотр, эфирное телевидение и кабельное телевидение). 

В 2004 году в Соединённом Королевстве около 700 000 зрителей посмотрели фильм по подписке на телеканал Sky Movies 1, что сделало «Человека-паука» 9-ым по популярности фильмом года на платном телевидении. 

Релиз фильма на Blu-ray состоялся в 2007 году в рамках «Трилогии о Человеке-пауке». Всего три года спустя, 16 ноября, он был выпущен на отдельном Blu-ray-диске. За этим релизом последовал ещё один выпуск, состоявшийся 5 июля 2011 года. Также «Человек-Паук» стал частью Spider-Man Legacy Collection, которая включала 5 фильмов о Человеке-пауке в формате Blu-ray 4K UHD, и вышла 17 октября 2017 года.

Реакция

Кассовые сборы 
«Человек-паук» стал первым фильмом, который преодолел отметку в 100 млн $ за первую неделю проката с учётом инфляции: благодаря совокупному доходу в размере 114 844 116 $ картина установила новый рекорд за первые выходные проката. Общая сумма превзошла предыдущий рекорд, принадлежащей фильму «Гарри Поттер и философский камень», который составлял 90,3 млн $. Рик Лайман из The New York Times сказал по этому поводу следующее: «Хотя руководители отрасли ожидали внушительного старта фильма, поскольку на рынке было не так много конкуренции, а предварительные опросы показали большой интерес со стороны всех возрастных групп, никто не ожидал, что „Человек-паук“ сможет побить рекорд „Гарри Поттера“». Начиная с картины «Смерч» 1996 года, преимущества майской премьеры оправдались в первые выходные, в течение которых фильм заработал 41 млн $. После соответствующих премьер «Столкновения с бездной» в 1998 году и «Мумии» в 1999 году планка достигла новой высоты в 2001 году с премьерой проекта «Мумия возвращается». «Человек-паук» вошёл в историю не только как самый кассовый летний блокбастер, но и как фильм, получивший наибольшее количество прибыли в выходные. Он превзошел «Парк юрского периода: Затерянный мир» по самым большим сборам в майские выходные. На момент выхода он занял 1-е место в прокате, а «Царь скорпионов» расположился на 2-ом месте.

Также фильм установил рекорд по преодолению рубежа в 100 млн $ за первые три дня проката, что на тот момент было самым быстрым достижением отметки в истории. За первые выходные прибыль составила в среднем 31 769 $ на кинотеатр, что в то время, по данным Box Office Mojo, было «самым высоким средним показателем на кинотеатр для сверхширокого проката». Трёхдневный рекорд фильма побили «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца» четыре года спустя. Общий сбор в размере 114,8 млн $ за первые выходные был самым высоким кассовым сбором в Северной Америке для фильма, не являющегося сиквелом, пока восемь лет спустя его не превзошла «Алиса в стране чудес». «Человек-Паук» был рекордсменом по самому высокому доходу за три дня, пока его не превзошли «Звёздные войны. Эпизод III: Месть ситхов» в 2005 году. В течение четырёх дней у него были самые высокие сборы за непраздничный понедельник в истории в размере 11 млн $, что позволили увеличить общую сумму до 125,1 млн $ и опередить более ранние блокбастеры, включая «Ангелов Чарли» и «Эрин Брокович».

Благодаря состоявшейся 3 мая 2002 года премьере на 7 500 экранах в 3 615 кинотеатрах США и Канады, фильм заработал 39 406 872 $ в день премьеры, в среднем 10 901 $ на территории одного кинотеатра. Это был самый высокий показатель в премьерный день на тот момент вплоть до выхода в 2004 году сиквела «Человек-паук 2», сборы которого превысили 40,4 млн $. В течение трёх лет фильм удерживал рекорд по самым высоким пятничным кассовым сборам, пока в 2005 году его не обогнал «Гарри Поттер и Кубок огня». На момент премьеры он занимал 3-е место среди фильмов по количеству показов на больших экранах, после фильмов «Гарри Поттер и философский камень» и «Миссия невыполнима 2». Кроме того, «Человек-паук» установил абсолютный рекорд по самым высоким сборам за один день, которые составили 43 622 264 $ на второй день выхода, однако, в 2004 году этот рекорд побил «Шрек 2». В первое воскресенье фильм заработал дополнительные 31 814 980 $, что на тот момент являлось максимальным показателем прибыли за воскресенье.

Фильм оставался на пике на второй неделе проката, просев по сборам всего на 38% и собрав дополнительные 71 417 527 $, в то время как на один кинотеатр проходилось 19 755,89 $. На тот момент картина имела наибольшие сборы за вторую прокатную неделю в истории. За вторую неделю фильм достиг отметки в 200 млн $ на 9-й день проката, поставив новый рекорд того времени. Сборы сделали «Человека-паука» самым быстрым фильмом, преодолевшим отметку в 200 млн $, превзойдя картину «Звёздные войны. Эпизод I: Скрытая угроза». К концу второй премьерной неделе фильм собрал за 10 дней в общей сложности 223 040 031 $. Он быстро превзошёл «Ледниковый период», став самым кассовым фильмом года. «Человек-паук» преодолел 149 позиций в чарте самых кассовых фильмов, заняв 29-е место между фильмами «Час пик 2» и «Миссис Даутфайр», превзойдя итоговые результаты других фильмов, включая «Бэтмен навсегда», «Миссия невыполнима 2» и «Мумия возвращается».

На третьей неделе «Человек-паук» уступил лидерство в прокате картине «Звёздные войны. Эпизод II: Атака клонов», заработав 45 036 912 $ при снижении сборов на 37%, что в среднем составило 12 458 $ за один кинотеатр, а на 17-дневный день общая сумма составила 285 573 668 $. В то же время «Человек-паук» установил рекорд по самой прибыльной третьей неделе проката, впоследствии уступив в данной категории в 2009 году «Аватару». «Человек-паук » побил ещё один рекорд, ранее принадлежавший «Скрытой угрозе», став самым быстрым фильмом, собравшим 300 млн $ всего за 22 дня. Он оставался на 2-м месте среди самых посещаемых фильмов во время четвёртой прокатной недели, собрав 35 814 844 $ за четырехдневный период Дня поминовения, просев по сборам на 21% при расширении показа до 3 876 кинотеатров, в среднем заработав 9 240 $ за четыре дня и доведя общую сумму за 25 дней до 333 641 492 $. В течение 66 дней, это был самый быстрый фильм, который приблизился к 400 миллионам долларов и сравнился с «Титаником». Оба фильма удерживали этот рекорд в течение двух лет, пока их не превзошёл «Шрек 2».

В прокате «Человек-паук» стал самым кассовым фильмом 2002 года, собрав 407 022 860 $ в США и Канаде, что позволило ему превзойти «Властелин колец: Две крепости» и «Атаку клонов». По состоянию на 2022 год «Человек-паук» занимает 39-е место среди «самых кассовых фильмов всех времён в США и Канаде» без поправки на инфляцию. Также фильм заработал 418 002 176 $ на международной арене, в результате чего суммарные сборы по всему миру составили 825 025 036 $, что сделало его 3-им по прибылям фильмом 2002 года после «Двух башен» и «Гарри Поттер и Тайная комната» и 88-м «самым кассовым фильмом в истории». Кроме того, это был самый кассовый фильм Sony всех времён, который обошёл «Людей в чёрном». «Человек-паук» побил рекорд «Бэтмена», став «самым кассовым супергеройским фильмом всех времён». В США было продано около 69 484 700 билетов на фильм. Он был рекордсменом по количеству проданных билетов на фильмы по комиксам, пока «Тёмный рыцарь» не превзошёл его в этом направлении в 2008 году. По состоянию на 2022 год он по-прежнему занимает 6-е место среди самых кассовых фильмов комиксов всех времён с поправкой на инфляцию. Обойти его удалось лишь фильмам «Мстители: Война бесконечности», «Тёмный рыцарь», «Чёрная пантера», «Мстители» и «Мстители: Финал». «Человек-паук» был самой кассовой историей происхождения супергероя в течение 15 лет с момент выхода, пока его не превзошла «Чудо-женщина». По состоянию на 2022 год он занимает 12-е место среди «самых кассовых фильмов о супергероях», а также аналогичную позицию в списке «самых кассовых фильмов по комиксам в целом».

Премьера «Человека-паука» состоялась в 17 странах, в результате чего за первую неделю проката фильм заработал в общей сложности 13,3 млн долларов на международной арене. Он занял 2-е место среди самых прибыльных премьер в Исландии, Сингапуре и Южной Корее. Кроме того, Россия и Югославия заняли 3-е место среди самых прибыльных кинорынков в день выхода фильма. «Человек-паук» стал самым посещаемым фильмом в Швейцарии, заработав 1,4 млн $ при 160 000 просмотров на 106 экранах, превзойдя «И целого мира мало». У «Человека-паука» был лучший июньский дебют в Германии, а также 3-ий по прибыльности дебют как таковой после «Атаки клонов» и «Ледникового периода». Первые показы во Франции составили около 10 645 просмотров в 27 кинотеатрах, превзойдя национальный фильм «Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра». Кроме того, в Испании картина отметилась самой кассовой премьерой. Между тем, «Человек-Паук» продолжал устанавливать новые рекорды по части премьеры в Великобритании во время чемпионата мира по футболу. Фильм заработал 13,9 млн $ на территории 509 кинотеатров, что дало ему 5-ое место «среди самых прибыльных кинопремьер» после «Гарри Поттера и философского камня», «Скрытой угрозы», «Властелина колец: Братства кольца» и «Атаки клонов». Кроме того, Человек-паук заработал наибольшее количество прибыли за день премьеры в Великобритании среди фильмов с сертификатом BBFC выше рейтинга «PG», опередив «День независимости» и «Ганнибала». Несмотря на проведение матчей в обеденное время, кассовые сборы фильма увеличились на 110% в течение следующих выходных, а также выросли на 130% по сравнению с 2001 годом, когда «Перл-Харбор» лидировал в чарте на третьей неделе. В Индии фильм показывался на четырёх языках на территории 250 кинотеатров, став самым популярным голливудским фильмом со времён «Мумии возвращается» в 2001 году. Это был первый крупный релиз Sony в стране с момента выхода «Годзиллы» в 1998 году. Общее количество международных рынков, на которых выручка превысила 10 млн $, включает: Австралию (16,9 млн $), Бразилию (17,4 млн $), Францию, Алжир, Монако, Марокко и Тунис (32,9 млн $), Германию (30,7 млн $), Италию (20,8 млн $), Японию (56,2 млн $), Мексику (31,2 млн $), Южную Корею (16,98 млн $), Испанию (23,7 млн $), Великобританию, Ирландию и Мальту (45,8 млн $).  

На момент выхода «Человек-паук» стал самым кассовым супергеройским фильмом всех времён как внутри страны, так и во всём мире. Его внутренний валовой доход в конечном итоге превзошёл «Тёмный рыцарь» в 2008 году. Его мировой валовой доход впервые превзошёл «Человек-паук 3» в 2007 году.

Также «Человек-паук» долгое время был самым кассовым фильмом Sony на территории США до 2018 года, после чего его сместил «Джуманджи: Зов джунглей» (404,5 млн $).

Отзывы критиков 
На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes рейтинг свежести фильма составляет 90 % со средней оценкой в 7,6 баллов из 10 на основе 244 рецензий. Консенсус сайта гласит: «„Человек-паук“ не только обеспечивает хорошую дозу веселья при раскачивании на паутине, но и обладает душой благодаря совместному шарму режиссёра Сэма Рэйми и главного актёра Тоби Магуайра». Metacritic, который выставляет оценки на основе среднего арифметического взвешенного, дал фильму 73 балла из 100 на основе 38 рецензий. Зрители, опрошенные CinemaScope, дали фильму среднюю оценку «A-» по шкале от A+ до F.

Актёры, в частности Тоби Магуайр, Уиллем Дефо и Джей Кей Симмонс, были причислены к одним из главных достоинств фильма. Первоначально Эрик Харрисон из Houston Chronicle скептически отнёсся к назначению Магуайра на главную роль, однако, после просмотра фильма рецензент отметил, что «становится трудно представить кого-то ещё в этой роли». Критик из USA Today Майк Кларк заявил, что кастинг главного героя так же точен, как назначение Кристофера Рива на роль Супермена. Оуэн Глейберман из Entertainment Weekly испытал смешанные чувства относительно кастинга, по большей части в случае с Тоби Магуайром. «Магуайр, выигрывает от того, кто он есть, однако не получает возможности соединить две стороны Паучка — мальчика и мужчину, романтика и мстителя — в одно целое». Кирк Ханикатт из The Hollywood Reporter пришёл к следующему выводу: «Воображение создателей фильма работает на пределе: от искусного дизайна паутинных вступительных титров и перевёрнутого поцелуя Человека-паука и ЭмДжей — после одного из его многочисленных спасений — до финала, который оставляет отношения персонажей открытыми для будущих приключений».  

Манола Даргис из LA Weekly заключил: «Дело не в том, что Человек-паук по своей сути не подходит для формата фильма с живыми актёрами, просто он не особенно интересен или, скажем так, анимирован». Дав картине 2,5 звезды из 4, Роджер Эберт пришёл к выводу, что фильму не хватает приличного экшена: «Рассмотрите сцену, где Человек-паук стоит перед жестоким выбором между спасением Мэри Джейн или полного школьников вагона. Он пытается спасти их всех, в результате чего все начинают висеть на паутине, которая, кажется, вот-вот разорвётся. Визуальные эффекты могли бы создать в этой сцене впечатление огромного веса и напряжения, но вместо этого сцена скорее походит на бездушную раскадровку идеи». Ко всему прочему, костюм Зелёного гоблина подвергся резкой критике. Спустя годы после выхода картины Ричард Джордж из IGN оставил комментарий по этому поводу: «Нельзя сказать, что костюм из комиксов был очень внушительным, однако доспехи Гоблина (в частности, шлем) из „Человека-паука“ до смешного плохи».

Entertainment Weekly поместил «перевёрнутый поцелуй из „Человека-паука“» в свой список «лучших поцелуев за последние десять лет», с комментарием: «Между романтикой и банальностью есть тонкая грань. Поцелуй Человека-паука и Мэри Джейн под дождём из 2002 года отплясывает чечётку прямо на этой строчке. Почему это работает? Даже если ЭмДжей подозревает, что в маске Питер Паркер, она не пытается разобраться. И это сексуально».

Журнал Empire внёс фильм в 437-ое место из 500 в списке «величайших фильмов всех времён».

Награды и номинации 

Фильм получил несколько наград от Teen Choice Awards до премии «Сатурн», а также был номинирован на две премии Оскар за «лучшие визуальные эффекты» и «лучший звук» (Кевин О'Коннелл, Грег П. Рассел и Эд Новик), но проиграл картинам «Властелин колец: Две крепости» и «Чикаго». В то время как Дэнни Эльфман завоевал премию «Сатурн» за «лучшую музыку», Рэйми, Магуайр и Данст ограничились номинациями за «лучшего режиссёра», «лучшего актёра» и «лучшую актрису». Также «Человек-паук» получил приз зрительских симпатий в номинации «любимый фильм». Фильм был номинирован на премию Kids’ Choice Awards в категории «любимый фильм», но проиграл картине «Остин Пауэрс: Голдмембер».

Будущее

Сиквелы 

Сэм Рэйми вновь выступил продюсером и режиссёром последующих сиквелов: премьера фильма «Человек-паук 2» состоялась 30 июня 2004 года, а 4 мая 2007 года был выпущен «Человек-паук 3: Враг в отражении».

Мультсериал 
С июля по сентябрь 2003 года на телевидении транслировался компьютерный мультсериал «Человек-паук», который представлял собой альтернативное продолжение первого фильма.

Видеоигра 

По фильму выпущена игра, разработанная компанией Treyarch (только для домашних консолей) и изданная Activision в 2002 году для Game Boy Advance, GameCube, Microsoft Windows, PlayStation 2 и Xbox. В игре присутствовало много эпизодов и злодеев, которых не было фильме. Два года спустя за ней последовала Spider-Man 2, приуроченная к премьере второго фильма. В 2007 году на волне релиза третьего фильма вышла Spider-Man 3. Тоби Магуайр и Уиллем Дефо были единственными актёрами, которые озвучили своих персонажей из фильма. В 2007 году вышла игра Spider-Man: Friend or Foe, позаимствовавшая образы персонажей трилогии в рамках неканоничного сюжета.  

Рецензенты оценили игру положительно. К июлю 2006 года версия Spider-Man: The Movie Game для PlayStation 2 была продана тиражом 2,1 млн копий и заработала в США 74 млн $. Компания Next Generation поместила её на 15-е место среди самых продаваемых игр, выпущенных для PlayStation 2, Xbox и GameCube в период с января 2000 года по июль 2006 года в Северной Америке. Совокупные продажи консольных игр о Человеке-пауке, выпущенных в 2000-х годах, к июлю 2006 года в США достигли 6 миллионов единиц.

Примечания

Ссылки 

 
 
   

Фильмы о Человеке-пауке
Трилогия Сэма Рэйми о Человеке-пауке
Фильмы-боевики США
Фильмы-боевики 2002 года
Фантастические фильмы 2002 года
Фильмы на английском языке
Фильмы о студентах
Фильмы США 2002 года
Фильмы Columbia Pictures
Фильмы-перезапуски
Мемы из кино и телевидения
Интернет-мемы